Muni kan syfta på:

 Muni Metro – ett spårvägssystem i San Francisco
 Río Muni – fastlandsregionen i Ekvatorialguinea

Personer
 Paul Muni (1895–1967), en amerikansk skådespelare